

Persone 
 Dany Saval – attrice francese
 Paco Saval – tastierista, produttore, compositore e cantante cileno

Altro 
 Ponte del Saval – antico nome del ponte veronese dedicato all'Unità d'Italia
 Saval – parte della città di Verona
 Sergente Saval – personaggio di Elisa di Rivombrosa